CAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cà Mau (Vietnam)